155, Het jaar 155 in Romeinse cijfers.
 Christelijk Lyceum Veenendaal, een middelbare school in Veenendaal.
 Combinatie Luchttoevoer Verbrandingsgasafvoer, een CLV-systeem is een schoorsteensysteem voor de gestapelde woningbouw waar meerdere gesloten CV-toestellen op kunnen worden aangesloten.